Кызыл-Байрак или Кзыл-Байрак  — «красное знамя» в тюркских языках.

Топоним 
Казахстан
 Кызылбайрак — до 2006 г. название села Ран в Сузакском районе Туркестанской области

Киргизия
 Кызыл-Байрак — село в Кеминском районе Чуйской области.

Россия
 Кызыл-Байрак — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Кзыл-Байрак — посёлок в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Кзыл-Байрак — деревня в Тукаевском районе Татарстана.

Другое 
 Кызыл байрак — название ногайской газеты «Шоьл тавысы» в 1931—1966 годах.

См. также 
 Красное Знамя